Smolinski oder Smoliński ist der Familienname folgender Personen:

 Andriko Smolinski (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Bryan Smolinski (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Marcin Smoliński (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Martin Smolinski (* 1984), deutscher Speedwayfahrer